Rollett ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rollett (1885–1915), österreichischer Chemiker
 Alexander Rollett (1834–1903), österreichischer Physiologe und Histologe
 Anton Rollett (1778–1842), österreichischer Arzt
 Brigitte A. Rollett (* 1934), österreichische Psychologin und Hochschullehrerin
 Edwin Rollett (1889–1964), österreichischer Erzähler und Publizist
 Emil Rollett (1835–1923), österreichischer Arzt und Hochschullehrer 
 Hermann Rollett (1819–1904), österreichischer Dichter, Kunstschriftsteller und Heimatforscher
 Oktavia Aigner-Rollett (1877–1959), österreichische Ärztin
 Walter Rollett (1918–2007), österreichischer Mediziner

Siehe auch:

 Rollet
 Rolette
 Rollettmuseum, die Sammlung Anton Rolletts in Baden bei Wien